Blome oder Blomé ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Blome (1798–1875), schleswig-holsteinischer Gutsbesitzer, Jurist und Politiker
 Astrid Blome (* 1965), deutsche Historikerin
 Christian Blome (1861–1949), deutscher Tabakarbeiter und Politiker
 Gert Blomé (1934–2021), schwedischer Eishockeyspieler
 Gustav von Blome (1829–1906), deutschstämmiger Diplomat in österreichischen Diensten und Politiker

 Hans-Joachim Blome (* 1950), deutscher Astrophysiker und Kosmologe
 Heinz-Jürgen Blome (1946–2012), deutscher Fußballspieler
 Hermann Blome (1920–1998), deutscher Journalist, Kanzlerberater und Werbefilmproduzent
 Horst W. Blome (1937–2021), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Klaus Blome (* 1942), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (DVU)
 Kurt Blome (1894–1969), deutscher Arzt und stellvertretender NS-Reichsärzteführer
 Nikolaus Blome (* 1963), deutscher Journalist und Buchautor

 Richard Blome (1635–1705), Herausgeber

 Ulrike Blome (1944–2021), deutsche Schauspielerin
 Wulf von Blome (1728–1784), schleswig-holsteinischer Gutsbesitzer, Verwaltungsjurist und Lübecker Domherr 

sowie von
 Blome (niedersächsisch-dänisches Adelsgeschlecht)
 Blome (westfälisches Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Augstein und Blome
 Blomenburg
 Blomesche Wildnis
 Blohme
 Blom
 Blomme